POZ steht als Abkürzung für:
 Flughafen Poznań-Ławica in Polen, nach dem IATA-Flughafen-Code
 Peroxidzahl, in der Lebensmittelchemie 
 Point of Sale ohne Zahlungsgarantie, Abrechnungssystem
 POZ (Zeitschrift), Magazin für die HIV-Positiven-Gemeinde New Yorks

POZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Poznański in der Woiwodschaft Großpolen (auslaufend)

Abkürzung